

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 11, w tym 2 podstawowe
 Skały – część wsi Chrosna w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Liszki
 Skały – część wsi Czułów w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Liszki
 Skały – część wsi Mników w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Liszki
 Skały – kolonia w woj. mazowieckim, w pow. ostrowskim, w gminie Ostrów Mazowiecka
 Skały – przysiółek wsi Oleszka w woj. opolskim, w pow. krapkowickim, w gminie Zdzieszowice
 Skały – część wsi Kotulin w woj. śląskim, w pow. gliwickim, w gminie Toszek
 Skały – część wsi Siesławice w woj. świętokrzyskim w pow. buskim w gminie Busko-Zdrój
 Skały – część wsi Wołów w woj. świętokrzyskim, w pow. skarżyskim, w gminie Bliżyn
 Skały – część wsi Makoszyn w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Bieliny
 Skały – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Nowa Słupia
 Skały – część wsi Stawiany w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Kije

Geologia 
 Skały magmowe
 Skały abysalne
 Skały efuzywne
 Skały gabrowe
 Skały głębinowe
 Skały hipabysalne
 Skały kwaśne
 Skały melanokratyczne
 Skały melilitowe
 Skały mezoabysalne
 Skały obojętne
 Skały piroklastyczne
 Skały subwulkaniczne
 Skały ultramaficzne
 Skały ultrazasadowe
 Skały wylewne
 Skały zasadowe
 Skały żyłowe
 Skały osadowe
 Skała ilasta
 Skały alitowe
 Skały chemogeniczne
 Skały okruchowe
 Skały organogeniczne
 Skały piroklastyczne
 Skały metamorficzne

Zobacz też 
 Skała